Sichuanuggla (Strix davidi) är en fågel i familjen ugglor inom ordningen ugglefåglar, endemisk för Kina. Den behandlas ofta som underart till slagugglan (S. uralensis).

Kännetecken

Utseende 
Sichuanugglan är en rätt stor (58 cm) och mörk uggla, med blek ansiktsskiva, ibland med mörkare koncentriska circlar. Huvudet (som saknar örontofsar) och ryggen är brun med vitaktiga och mörka, mindre tydliga teckningar. Centrala stjärtfjädrarna är ett brett bandade, endast fint marmorerade. Undersidan är gråvit och kraftigt mörkstreckad. Ögonen är mörka, näbben blekgul och benen är helt befjädrade. Den är mycket lik slagugglan, men är mindre rostfärgad än slagugglans närmaste underart fuscescens samt har annorlunda teckning på stjärten.

Läten 
Lätena består av ett lång, darrande hoande, ett skällande "khau-khau" och hårda "ke-wick". Spellätet är mycket lik slagugglans.

Utbredning och systematik 
Sichuanugglan återfinns i bergstrakter i centrala Kina, i sydöstra Qinghai och Sichuan. Den behandlas som monotypisk, det vill säga att den inte delas in i några underarter. Tidigare betraktades sichuanuggla som en underart till slaguggla och vissa gör det fortfarande. De båda tongivande internationella taxonomiska auktoriteterna Clements m.fl. och IOC urskiljer den dock som egen art, sedan 2022 även svenska BirdLife Sveriges taxonomiska kommitté baserat på markant mörkare och skarpare definierad fjäderdräkt samt lätesskillnader.

Levnadssätt 
Sichuanugglan hittas i barr- och blandskog med tilliggande öppna områden i bergstrakter från 4000 till 5000 meters höjd. Den lever huvudsakligen av små däggdjur, framför allt pipharar. Fågeln häckar i stora trädhål och övergivna bon från större fåglar, men har även häckat i holk. Den lägger två till tre ägg som endast honan ruvar.

Status 
Internationella naturvårdsunionen IUCN erkänner den ej som egen art, varför dess hotstatus inte bedömts. Arten har dock ett mycket begränsat område vari den hotas av omfattande skogsavverkning. Den beskrivs som sällsynt. I CITES kategoriseras sichuanugglan i appendix II, vilket innebär att arten anses starkt hotad och den internationella handeln är reglerad, ofta med vissa populationer från vissa länder och till namngivna köpare.

Namn 
Fågelns vetenskapliga artnamn hedrar franska munken och naturforskaren Armand David.

Noter

Externa länkar

 Läten på xeno-canto.org

Ugglor
Fåglar i palearktiska regionen
Endemiska fågelarter i Kina